Francisco Pastor puede referirse a:

 Francisco Pastor Muntó, grabador e ilustrador español afincado en Portugal. (1850-1922)
 Francisco Pastor Pérez, poeta y galerista español. (1931-2012)
 Francisco Pastor Pueyo, cantante y actor español. (1949-)